Imberti ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Imberti (* 1929), französischer Schriftsteller 
 Domenico Imberti (vor 1584–nach 1620), italienischer Typograf, Autor und Herausgeber 

 Giovanni Battista Imberti (1880–1955), italienischer Unternehmer und Politiker